OMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hospital, Omboue, Gabon